Latham pode ser:
 John Latham - naturalista britânico
 Latham (Tanzânia) - ilha da Tanzânia

Desambiguação